Шо́йман () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1920) — немецкая переводчица.
 Шойман, Герхард (1930—1998) — немецкий режиссёр и сценарист.
  (1881—1964) — немецкий геолог и минералог.
  (род. 1961) — немецкий актёр.

См. также 
 Шейман
 Шейман (дворянский род)